Royal Palace peut faire référence à:
 Royal Palace, un opéra de Kurt Weill.
 Royal Palace, un cabaret français situé à Kirrwiller en Alsace.
 Royal Palace, un cinéma situé à Nogent-sur-Marne, en France.